Róka-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Róka-barlang, a Bagyura-barlang másik neve.
 Róka-barlang, a Látó-hegyi-barlang másik neve.
 Róka-barlang, a Róka-hegyi-barlang másik neve.
 Róka-barlang, a Róka-lyuk másik neve.
 Róka-barlang, a Várbükki-barlang másik neve.

Hasonló nevűek:

 Róka barlang, a Bagyura-barlang másik neve.
 Rókabarlang, a Kő-lyuk 3. másik neve.